Соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин в весовой категории до 84 кг на летних Олимпийских играх 2008 прошли 14 августа. Приняли участие 20 спортсменов из разных стран.

Шведский борец Ара Абрахамян, который выиграл бронзовую медаль, после церемонии награждения оставил её на арене в знак несогласия со своим поражением в полуфинале от Андреа Мингуцци. Абрахамян затем был дисквалифицирован МОК и лишён бронзовой награды. Вместо него медаль никто не получил.

Призёры

Соревнования

Основной турнир

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте FILA